Masnou ist der Familienname folgender Personen:

 Ramón Masnou Boixeda (1907–2004), spanischer Geistlicher und katholischer Bischof von Vic

Masnou ist

 der spanische Name der katalanischen Stadt El Masnou in der Provinz Barcelona